Las siglas EHF pueden referirse a:

Frecuencia extremadamente alta
Federación Europea de Balonmano
Federación Europea de Hockey